Gammenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Gammenthaler (* vor 1935), Schweizer Filmschauspieler 
 Henri Gammenthaler (* 1940), Schweizer Sportreporter und Moderator 
 Michel Gammenthaler (* 1972), Schweizer Comedian und Moderator 

Siehe auch:
 Gammenthal